Rakouská mírová služba je 12měsíční alternativa k povinné vojenské službě.

Rakouská mírová služba je součást bez ziskové organizace „Rakouská zahraniční služba“.

Obecné 

1. listopadu 1999 začal Andreas Sami Prauhart jako první svoji mírovou službu v Jeruzalémě. Tato služba může být vykonána v jedné z pěti různých míst pro výkon služby v Číně, Izraeli, Japonsku nebo Nizozemsku.

Cílem této služby je přiblížit mírové soužití všem lidem a zajistit mír v oblastech konfliktů. Tímto má mírová služba významný přínos pro naši společnost.

Místa pro výkon služby 
 
Místa pro výkon služby se nacházejí na místech bývalých válečných zločinů a ozbrojených konfliktů.

V závorkách se nachází rok uznání místa pro výkon služby federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti.

 Čína
 Nanjing – John-Rabe-Haus (2008)

 Izrael
 Jeruzalém – Alternative Information Center (1999)
 Jeruzalém – LAW (2001)

 Japonsko
 Hirošima – Friedensmuseum Hiroshima (HPCF) (2002)

 Nizozemsko
 Amsterdam – UNITED for Intercultural Action (2002 – 2010)

Zaměření Asie 

V roce 2006 začala první rakouský mírový služebník svojí službu v Hirošimě.
V Nanjingu v Číně bylo v roce 2008 založeno místo pro výkon služby v domě Johna Rabeho, který se zabýval masakrem Nanjingu z roku 1937.

Tato událost stále obtěžuje sinojaponské vztahy a byla rozhodující pro rozsáhlé protesty ve městech Pekingu a dalších v roce 2005.

Diskuse japonských učebnic v Číně vedla k hnutí proti narušení dějin v japonských učebnicích. Z tohoto důvodu založilo komunikační centrum Johna Rabeho společně s rakouskou mírovou službu v Nanjingu poprvé John Rabe Award.

Nestátní neziskové organizace v Rakousku